Trauer steht für:

 Trauer, durch einen schwerwiegenden Verlust verursachte Gemütsstimmung
 Trauer (Band),  deutsche Depressive-Black-Metal-Band

Trauer ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Trauer (1878–1956), deutscher Bauingenieur, Stadtplaner und Baubeamter
 Philipp Trauer (* 1988), deutscher Filmproduzent

Siehe auch: